Eseler ist der Nachname mehrerer Personen:

Nikolaus Eseler der Jüngere, süddeutscher Baumeister
Nikolaus Eseler der Ältere (1410–1483), spätgotischer Baumeister aus dem süddeutschen Raum